Наро́дное сло́во () — республиканская общественно-политическая газета на узбекском и русском языках. Является одним из печатных органов Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Кабинета министров Республики Узбекистан. 

Газета начала издаваться с 1 января 1991 года, как официальная газета Верховного Совета Республики Узбекистан. По состоянию на январь 2019 года, газета выходит ежедневно, тираж составляет более 60 тысяч экземпляров, и состоит из 4 страниц, узбекская версия газеты печатается в основном на узбекской кириллице.

Источники, ссылки и литература 
 Официальный сайт — xs.uz
 Национальная энциклопедия Узбекистана. Халқ сўзи / Ташкент, 2000—2005.
 Архивные выпуски узбекской версии газеты на сайте Электронного архива национальной периодики — официального ресурса национальной библиотеки
 Архивные выпуски русской версии газеты на сайте Электронного архива национальной периодики — официального ресурса национальной библиотеки

Газеты Узбекистана
Средства массовой информации Ташкента
Газеты на узбекском языке
Газеты на русском языке
Газеты Узбекистана на русском языке
Правительственные газеты